Un télescope, un instrument astronomique ;
la constellation du Télescope ;
le poisson télescope est une variété du Poisson rouge ;
Télescope, revue canadienne d’analyse comparée en administration publique.